Das Challenge Bell 2003 war ein Damentennisturnier der in der kanadischen Provinzhauptstadt Québec. Das Hallenturnier (Teppich) war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 25. Oktober bis 2. November 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 Offizielle Homepage

WTA Tour 2003
Tennisturnier in der Stadt Québec